

Cavalli 
 Jaf – razza equina kurda

Codici 
 JAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jaffna Kankesantu (Sri Lanka)

Informatica 
 JavaBeans Activation Framework

Sport 
 Japan Automotive Federation